El término Monumento a la Revolución puede referirse:

al Monumento a la Revolución, en la ciudad de San Salvador, en El Salvador, y
al Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México.